Арка́дий Бенеди́ктович (Бе́йнусович) Мигда́л (, Лида, Виленская губерния, Российская империя — 9 февраля 1991, Принстон, США) — советский -теоретик, академик АН СССР с 1966 (член-корреспондент с 1953).

Биография 
Родился в 1911 в городе Лида (ныне Гродненская область, Республика Беларусь).

Окончил Ленинградский университет (1936). Затем учился в аспирантуре ЛФТИ. Научным руководителем работы был М. П. Бронштейн. В 1943—1991 работал в академических НИИ. Одновременно с 1944 профессор МИФИ.

Развил теорию дипольного и квадрупольного излучений ядер, теорию ионизации атомов при ядерных реакциях. Разработал теорию широких ливней. Рассмотрел влияние многократного рассеяния на тормозное излучение и развил метод решения квантовой задачи многих тел. Развивал количественную теорию ядра на основе квантовой теории поля, применил теорию сверхпроводимости к вопросам строения ядер, вычислил момент инерции для различных ядер. Исследовал поляризацию вакуума в сильных магнитных полях.

Активно занимался научно-педагогической и воспитательной деятельностью. Среди его учеников — академики, члены-корреспонденты, доктора и кандидаты наук.
Награждён орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции, трижды орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

Участвовал в атомном проекте с 1945 года в качестве привлечённого специалиста.
Ему в составе группы учёных (А. И. Алиханов (председатель), Л. Д. Ландау, Ю. Б. Харитон, С. А. Рейнберг, М. А. Садовский, С. С. Васильев и А. П. Закощиков) на заседании 30 ноября 1945 года было поручено проанализировать все имеющиеся материалы о последствиях применения атомных бомб в Хиросима и Нагасаки и определить эффективность фактора взрывной волны, фактора теплового и фактора радиоактивного излучения.

Его именем назван .

В качестве хобби увлекался скульптурой, резьбой по дереву и камню. Занимался спортом, в частности альпинизмом, горными и водными лыжами, подводным плаванием.
Был популяризатором науки.

В 1955 году подписал «Письмо трёхсот».

Умер 9 февраля 1991 г. в Принстоне (США) во время командировки. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Личная жизнь 
 Сын Александр Мигдал — физик-теоретик, специалист по теории струн.
 .

Основные работы 
Книги
 Тео­рия ко­неч­ных фер­ми-сис­тем и свой­ст­ва атом­ных ядер. — М., 1965;
 При­бли­жён­ные ме­то­ды кван­то­вой ме­ха­ни­ки. — М., 1966 (совм. с В. П. Край­но­вым);
 Ме­тод ква­зи­ча­стиц в тео­рии яд­ра. — М., 1967;
 Качественные методы в квантовой теории. — М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1975. — 336 с.
 Фер­мио­ны и бо­зо­ны в силь­ных по­лях. — М., 1978;
 Поиски истины. — М.: Молодая гвардия, 1983. — 239 с.. — (Эврика);
 Как ро­ж­да­ют­ся фи­зи­че­ские тео­рии. — М., 1984;
 Квантовая физика для больших и маленьких. — М.: Наука, 1989. — 144 с. — ISBN 5-02-013880-0;
 От до­гад­ки до ис­ти­ны. — М., 2008.

Статьи
 Отличима ли истина от лжи? // Наука и жизнь. — 1982. — № 1.
 .
 Мигдал А. Б., Воскресенский Д. Н. Пионные степени свободы в ядерном веществе.

Интересные факты 
 Много лет занимался подводным плаванием с аквалангом, имел удостоверение аквалангиста под номером 0001.
 26 декабря 1959 года был избран председателем Федерации подводного спорта СССР.

Примечания

Литература 
 Владимир А. Успенский. Требуется секундант // Неприкосновенный запас. — 1998. — № 1.
 Воспоминания об академике А. Б. Мигдале. — М.: Физматлит, 2003. — 256 с. — ISBN 5-9221-0343-1.

Ссылки 

 
 Историческая справка 
 Статьи Аркадия Бейнусовича Мигдала в журнале «Успехи физических наук»
 Мельников А. А. Академик А. Б. Мигдал. Восхождение к истине

Физики XX века
Сотрудники Курчатовского института
Физики-теоретики СССР
Выпускники физического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели МИФИ
Сотрудники Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе
Лауреаты премии имени Л. Д. Ландау
Сотрудники ИФП РАН
Участники советского атомного проекта
Подписавшие «письмо трёхсот»
Похороненные на Новодевичьем кладбище